Тарко:
 «Тарко» — фильм 1926 года.
 «Тарко» — название футбольного клуба «Балтика-Тарко» в 1999—2002 годах.

 Тарко-Сале — город в Ямало-Ненецком автономном округе России.
 Тарко-Сале — аэропорт в городе Тарко-Сале.

См. также